Bernac puede referirse a: 

 Bernac, comuna francesa situada en Charente.
 Bernac, comuna francesa situada en Tarn.